Paranoia steht für:

 Paranoia, Verfolgungswahn, eine psychische Störung
 Paranoia (Band), DDR-Punkband aus Dresden (1982–2007)
 Paranoia (Rollenspiel), Pen-&-Paper-Rollenspiel von West End Games (1984)

Werktitel:
 Paranoia (1970), italienisch-spanisch-französischer Spielfilm von Umberto Lenzi (1970)
 Paranoia – Riskantes Spiel, US-amerikanischer Spielfilm von Robert Luketic (2013)

Siehe auch:
 Paranoia erotica (Erotomanie, Liebeswahn)
 cdparanoia (Software)
 Feinkost Paranoia (Hip-Hop-Gruppe)
 Paranoya (deutsche Punkband)
 paranoid (Begriffsklärung)